Ваповский:

 Ваповский, Андрей (ум. 1574) — польский магнат, подкоморий саноцкий, каштелян пшемысльский.
 Ваповский, Бернард — краковский каноник.
 Ваповский — кратер на Луне.